Glessner ist der Familienname von:
 Germán Glessner (* 1974), ein argentinischer Skeletonpilot
 Katherine Glessner (* 1986), US-amerikanische Ruderin
 Thomas Glessner, ein US-amerikanischer Autor
 Frances Glessner Lee, (1878–1962) US-amerikanische Forensikerin

Siehe auch:
 John J. Glessner House, ein historisches Haus des NRHP in Chicago, im US-Bundesstaat Illinois
 Glässner
 Glæsner